Valea Bradului se poate referi la:
Valea Bradului, Argeș
Valea Bradului, Hunedoara
Valea Bradului, Prahova